Берхман () — немецкая фамилия. 

Известные носители:
 
 Берхман, Георгий Эдуардович  (1854—1929) — генерал от инфантерии, Георгиевский кавалер (26.07.1916).
 Берхман, Ермолай Астафьевич (1780—1856) — генерал-майор.
 Берхман, Пётр Фёдорович (1749—1803) — генерал-поручик, Георгиевский кавалер (26.11.1793).
 Берхман, Фёдор Фёдорович (1753—1806) — российский военный и государственный деятель; генерал-лейтенант, правитель Брацлавской губернии.
 Берхман, Эдуард Фёдорович (1811 — после 1879) — генерал-лейтенант.